Govedovići est un toponyme qui peut désigner :
Govedovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kakanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Govedovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo et dans la République serbe de Bosnie ;
Govedovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Trnovo, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.

Homonymie de localités